Die Kategoria e Parë 1991/92 (sinngemäß: Erste Liga) war die 53. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 21. September 1991 und endete am 17. Mai 1992.

Saisonverlauf 
Die Liga wurde im Vergleich zum Vorjahr von 14 auf 16 Teams aufgestockt. In der Saison 1990/91 war KS Luftëtari Gjirokastra aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen KS Pogradeci sowie KS Laçi und KS Selenica, die beide ihre erste Spielzeit in der höchsten albanischen Fußballliga absolvierten, hinzu. Titelverteidiger war KS Flamurtari Vlora.

Aufgrund des Zusammenbruches der kommunistischen Diktatur im Lande 1990 und 1991 war es zu zahlreichen Namensänderungen der Vereine gekommen. So wurde aus dem Pogradecer Klub Ylli i Kuq (dt.: Roter Stern) der KS Pogradeci, aus Labinoti Elbasan der KF Elbasani und aus 17 Nëntori (dt.: 17. November) wieder wie vor dem Zweiten Weltkrieg SK Tirana. Auch Lokomotiva Durrës und Traktori Lushnja nahmen ihre alten Vorkriegsnamen Teuta und KS Lushnja wieder an.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit nur noch zwei statt wie zuvor drei Runden ausgetragen. Jedes Team trat zweimal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Aufgrund einer Entscheidung des europäischen Fußballverbandes UEFA waren alle albanischen Vereine für die folgende Spielzeit von den Europapokal-Wettbewerben ausgeschlossen, sodass sich die Klubs weder über die Liga noch über den Kupa e Shqipërisë für das internationale Geschäft qualifizieren konnten.

Insgesamt fielen 535 Tore, was einem Schnitt von 2,2 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 21 Treffern wurde Edmir Bilali von KS Vllaznia Shkodra.

Nach dem dritten Rang in der Vorsaison gelang Vllaznia Shkodra nun der Sprung an die Spitze und damit der siebte Meistertitel der Vereinsgeschichte. Souverän mit sechs Punkten Vorsprung konnte man dabei Partizani Tirana distanzieren, das sich bereits zum vierten Mal in Folge mit dem Vizetitel begnügen musste. Dahinter reihte sich das wieder mit seinem alten Namen auftretende Teuta Durrës ein, wobei dazu lediglich 30 erzielte Tore in 30 Partien reichten. Mit nur 20 Gegentreffern stellte man aber zugleich die beste Defensive der Liga. Teuta gelang dabei ebenso wie dem Viertplatzierten Besa Kavaja eine Verbesserung vom unteren Mittelfeld hinein in die Spitzengruppe. Es folgten Dinamo Tirana sowie Titelverteidiger Flamurtari Vlora, welches ohne die sechs erhaltenen Strafpunkte als Dritter eingelaufen wäre. Über die Hälfte der Liga war in dieser Spielzeit in den Abstiegskampf verwickelt; den Tabellensechsten Vlora und KS Selenica auf dem ersten Abstiegsplatz trennten am Ende nur zwei Punkte. Knapp retten konnten sich das sonstige Spitzenteam SK Tirana, KS Lushnja, das mit zwei Zählern Abzug versehene Apolonia Fier, Tomori Berat,  KF Elbasani und der Neuling KS Laçi. Dessen Mit-Aufsteiger KS Pogradeci sowie Kastrioti Kruja vermieden nur dank ihrer besseren Tordifferenz gegenüber Selenica, dem schließlich drei Tore zum Klassenerhalt fehlten, den Absturz in die Zweitklassigkeit. Abgeschlagen war hingegen der Tabellenletzte Skënderbeu Korça, der nur fünfzehn eigene Tore zustande brachte und den ganze dreizehn Punkte vom rettenden Strich trennten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Vllaznia Shkodra

Literatur

Einzelnachweise 

1991 92
Fußballsaison 1991/92